Дре́вние может означать:
 Древние расы
 Древние (мифы Ктулху)
 Древние (Звёздные врата)
 Древние (группа художников)
 Древние (телесериал)